Pazifikflotten wurden von verschiedenen Nationen unterhalten:

 Pazifikflotte der Sowjetunion/Russland, siehe Pazifikflotte (Russland)
 Pazifikflotte der USA, siehe United States Pacific Fleet
 Pazifikflotte Großbritanniens und seiner Alliierten, siehe British Pacific Fleet